Space (banda)
Space (canal de televisão)
Space.com
Space: Above and Beyond - uma série de televisão
Space (canal de televisão canadense)

Desambiguação